Landtagswahl 2019 steht für folgende Wahlen:

in Deutschland:
 Bürgerschaftswahl in Bremen 2019 am 26. Mai
 Landtagswahl in Brandenburg 2019 am 1. September
 Landtagswahl in Sachsen 2019 am 1. September
 Landtagswahl in Thüringen 2019 am 27. Oktober

in Österreich:
 Landtagswahl in Vorarlberg 2019 am 13. Oktober
 Landtagswahl in der Steiermark 2019 am 17. oder 24. November